

Кшево — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Кшево — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства